Yunusemre ist der Name mehrerer Orte in der Türkei, die nach dem Sufi-Mystiker Yunus Emre benannt sind:

 Yunusemre, Stadt und Landkreis der Provinz Manisa
 Yunusemre (Mihalıçcık), ehemalige Gemeinde und heute Ortsteil von Mihalıçcık in der Provinz Eskişehir
 Yunusemre (Piraziz), ein Dorf im Landkreis Piraziz der Provinz Giresun